Marichalar o Maritxalar puede referirse a:

 Luis de Marichalar y Monreal, (1873-1945) político y vizconde español.
 Antonio Marichalar, (1893-1973) crítico literario e historiador español.
 Amalio de Marichalar y Bruguera, (1912-1978) marqués y político español hijo de Luis de Marichalar y Monreal.
 Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, (1958-) conde y consultor español.
 Álvaro de Marichalar, (1961-) aristócrata, empresario y activista español.
 Jaime de Marichalar, (1963-) aristócrata español y exmarido de la infanta Elena de Borbón.
 Manu Maritxalar, (1964-), exboxeador, remero y árbitro internacional de boxeo español.
 Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, (1998-) hijo primogénito de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
 Victoria Federica de Marichalar y Borbón, (2000-) hija de Elena y Jaime de Marichalar
 Marquesado de Marichalar.